Эксидёй () — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Эксидёй () — коммуна во Франции, департамент Шаранта